Оксид эрбия(III) (триоксид эрбия, эрбия окись(III)) — бинарное неорганическое соединение эрбия и кислорода. Представляет собой светло-розовые кристаллы, плохо растворимые в воде.

Получение 
 Разложение на воздухе нитрата, сульфата, хромата или других солей эрбия(III) на воздухе при температуре 800—1000 °C:

 Сгорание металлического эрбия на воздухе при температуре 300 °C:

Физические свойства 
Оксид эрбия(III) образует кристаллы двух модификаций:
 Кристаллы кубической сингонии. Параметр ячейки a = 1,0547 нм. Пространственная группа , число формульных единиц в ячейке равно 16.
 Кристаллы моноклинной сингонии. Параметр ячейки a = 1,387 нм, b = 0,347 нм, c = 0,8555 нм, угол β = 100,17°. Пространственная группа , число формульных единиц в ячейке равно 6.
Температура полиморфного перехода из кубической модификации в моноклинную составляет 1020 °C при давлении 3 МПа.

Стандартная энтропия образования оксида эрбия(III) составляет 154,3 Дж/(моль·К), энтальпия образования равна -1897,86 кДж/моль.
В воде практически нерастворим, хорошо растворяется в минеральных кислотах. Гигроскопичен, поглощает из воздуха воду и углекислый газ.

Химические свойства 
 С газообразным фтороводородом при температуре 500 °C и с бифторидом аммония при 250-300 °C образует трифторид:

 Со смесью хлора и тетрахлорметана при температуре выше 200 °C или с хлором в присутствии углерода образует трихлорид:

 С водой реагирует, образуя гидроксид:

 При повышенной температуре с сероуглеродом образует сульфид эрбия(III):

 Спеканием с сульфидом эрбия(III) получают оксосульфид:

 Проявляет основные свойства. К примеру, растворяется в растворах кислот с образованием ионов [Er(H2O)9]3+.

 Может быть восстановлен до металлического эрбия кальцием при температуре выше 800 °C:

 При восстановлении углеродом в атмосфере азота образует нитрид:

Применение 
Оксид эрбия(III) - компонент спец. керамик, люминофоров, лазерных стёкол. Его добавляют в шихту для придания стёклам розовой окраски, а также в искусственные поделочные ювелирные камни, к примеру фианиты, для той же цели.

Является одним из исходных веществ для получения комплексных соединений эрбия, так как его триоксид способен взаимодействовать с различными лигандами.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 
Соединения эрбия
эрбия